Příjmení Coburn nese více osobností:

 Alvin Langdon Coburn (1882–1966) – americký fotograf
 Emma Coburnová (* 1990) – americká atletka, běžkyně na střední tratě
 Charles Coburn (1877–1961) – americký herec
 James Coburn (1928–2002) – americký herec irsko-švédského původu